

Persone 
 Spencer Smith (1973) – triatleta britannico
 Spencer Smith (1987) – musicista statunitense
 Spencer Smith (1998) – sciatore statunitense
 Arnold Spencer-Smith (1883-1916) – presbitero, esploratore e fotografo britannico